Il singolare  dell'Open d'Orléans 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno Dustin Brown.

Michaël Llodra ha battuto in finale Arnaud Clément 7–5, 6–1.

Teste di serie

 Feliciano López (primo turno)
 Michaël Llodra (campione)
 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Martin Kližan (primo turno)

  Steve Darcis (ritiro a causa della lombalgia)
  Stéphane Robert (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)
  Benoît Paire (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Open d'Orléans 2011